Il doppio del torneo di tennis Daytona Beach Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nicole Melichar e Teodora Mirčić che hanno battuto in finale Asia Muhammad e Allie Will 65-7, 7-61, [10-1].

Teste di serie 

 Asia Muhammad /  Allie Will (finale)
 Catalina Castaño /  Melinda Czink (quarti di finale)

 Nicole Melichar /  Teodora Mirčić (Campionesse)
 Maria-Fernanda Alves /  Nicola Slater (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Daytona Beach Open 2014